est un patronyme japonais.

Personnalités japonaises 
 Akihiko Yoshida (1967-), illustrateur et créateur de jeu vidéo ;
 Akiko Yoshida (1976-), chanteuse, plus connue sous le nom de Kokia ;
 Akimi Yoshida (1956-), mangaka ;
 Asami Yoshida (1975-), chanteuse plus connue sous le nom d'Asami ;
 Bungo Yoshida (1934-2008), marionnettiste ;
 Chinami Yoshida (1991-), curleuse ;
 Fujio Yoshida (1887-1987), artiste ;
 Hayato Yoshida (1989-), coureur cycliste ;
 Hidehiko Yoshida (1969-), judoka ;
 Kazuaki Yoshida (1987-), athlète ;
 Keishin Yoshida (1987-), fondeur ;
 Ken'ichi Yoshida (1979-), musicien ;
 Kimiko Yoshida (1962-), artiste ;
  ;
 Mami Yoshida (1986-), joueuse de volley-ball ;
 Masako Yoshida (1957-), footballeuse ;
 Masao Yoshida (1955-2013), ingénieur nucléaire ;
 Masamitsu Yoshida (1904-2016), supercentenaire, ancien doyen masculin de l'humanité ;
 Minako Yoshida (1953-), chanteuse, parolière et productrice ;
 Miwa Yoshida (1965-), chanteuse ;
 Miyako Yoshida (1965-), ballerine ;
 Reiko Yoshida (1967-), mangaka et scénariste ;
 Rihoko Yoshida (1949-), seiyū ;
 Ruiko Yoshida (1938-), photojournaliste ;
 Ryōichirō Yoshida (1977-), musicien ;
 Sensha Yoshida (1963-), mangaka ;
 Shigeru Yoshida (1878-1967), homme d'État ;
 Shūichi Yoshida (1968-), écrivain ;
 Sunao Yoshida (1969-2004), romancier ;
 Susumu Yoshida (1947-), compositeur naturalisé français ;
 Takao Yoshida (1973-), catcheur plus connu sous le nom de Taka Michinoku ;
 Tatsuo Yoshida (1932-1977), dessinateur ;
 Tatsuya Yoshida (1961-), musicien ;
 Tsukasa Yoshida (1995-), judokate ;
 Yoshida Kenkō ou Urabe Kenkō (1283 ?-1350 ?), auteur ;
  ;
 Yoshio Yoshida (1921-1976), capitaine et pilote ;
 Yoshio Yoshida (1933-), joueur de baseball ;
 Yoshihito Yoshida (1969-), joueur de rugby à XV ;
 Yoshishige Yoshida (1933-2022), réalisateur ;
 Yuka Yoshida (1976-), joueuse de tennis ;
 Yurika Yoshida (1993-), curleuse.

Divers 
 Yoshida, ville de la préfecture de Shizuoka, au Japon.
 Yoshida-juku, ancienne station d'étape sur la route du Tōkaidō.
 Yoshida Brothers, groupe de musique japonais.
 Yoshida Brothers, album du groupe Yoshida Brothers.
 Yoshida Brothers II, album du groupe Yoshida Brothers.

Patronyme japonais